Bray kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Bray,

Frankrike 

 Bray-sur-Somme, kommun, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Bray-sur-Seine, kommun, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Bray-lès-Mareuil, kommun, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Bray-la-Campagne, ort, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Bray-et-Lû, kommun, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Bray-en-Val, kommun, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Bray-Dunes, kommun, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Bray, Eure, kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie, 
 Bray, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bray-Saint-Christophe, kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

Irland 

 Bray, Irland, ort, Leinster, Wicklow,

Storbritannien 

 Bray, Berkshire, ort i England, , 
 River Bray, vattendrag i England,

USA 

 Bray, Oklahoma, ort, Stephens County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar